«Необходимая самооборона» — кинофильм.

Сюжет 
Жертвами разборок полицейских и мафии всё чаще становятся простые люди. Однажды в их список попадает и семья Мартина Модо. Этот уцелевший отец и муж, видя, что властям полностью безразличны интересы обычных граждан, решает сам взяться за расследование и наказание виновных.

В ролях 
Клод Брассёр — Мартен Модо
 Вероник Жене — Люси
 Тьерри Лермитт — Эдди Каслер
 Роже Планшон — Филипп Миллер
 Кристофер Ламбер — Джокей
 Арлет Гилберт — мадемуазель Модо
 Мишель Омон — комиссар Брусс
 Пластик Бертран — в роли себя самого

Саундтрек 
Jean-Marie Senia — Legitime Violence 
1982 OST

 Le vengeur (thème principal) (02:43)
 Que justice soit (02:40)
 Lolita (01:21)
 Silence hosto (02:46)
 Rendez-vous avec la peur (01:07)
 Зa urge (chanson Petard et Beignet) (02:54)
 Un boeuf dans l’enquête (02:31)
 Damned (Plastic Bertrand) (03:09)
 La mort certainement (01:45)
 Pacotilles (01:29)
 Day and night (1:03)
 J’aurai ta peau (01:00)
 Tendre filature (02:26)
 Piano de Dom (04:04)
 Amusette (01:38)
 Thaïlandaise (01:41)
 Que justice soit (00:50)

Total Duration: 00:34:04

Ссылки 
 
 Необходимая самооборона на сайте cinemotions
 Фото. Тьерри Лермитт и Кристофер Ламберт на съемках фильма Необходимая самооборона

Фильмы-драмы Франции